«Вооружён и о́чень опа́сен» (полное название «Вооружён и очень опасен. Время и герои Франсиса Брет Гарта») — советский художественный фильм в жанре вестерна. Снят по роману «Габриэль Конрой» и рассказам Фрэнсиса Брета Гарта.

Сюжет 
События происходят в конце XIX века на Диком Западе, в Америке. Во время тяжелого перехода через лес зимой на группу переселенцев нападают разбойники. Судья Флеминг умирает на руках золотоискателя Габриэля Конроя. Судья последней волей оставляет Конрою права на участок земли и карту. На словах он передает Габриэлю искать что-то на земле. Габриэль теряет карту, которую подбирает один из разбойников, вернувшийся на место преступления.

Проходит несколько лет. Конрой безуспешно ищет на участке земли золото или что-нибудь ещё. В город прибывает профессиональный карточный игрок Джек Гемлин и корреспондент Генри Йорк. Они устраивают расследование об истинных причинах смерти Флеминга. Местному жителю удаётся узнать тайну предпринимателя миллионера Питера Дамфи. Он был одним из преступников убивших судью и ему досталась карта. Дамфи нашёл золото и быстро разбогател. Дамфи безжалостно убирает с пути тех, кто знает о его темном прошлом. Он организует смерть местного жителя и подставляет Гемлина местной продажной полиции, как убийцу. Дамфи спасает от тюрьмы певицу из салуна Жюли и не возражает против её брака с Конроем.

Дамфи отсылает свою супругу Долорес, узнавшую о его прошлом, в отдаленное имение. Между Долорес и Джеком давно были чувства, и они вместе сбегают из города. Тем временем Дамфи и Конрой, чьи участки земли находятся по соседству, организуют концессию по поиску нефти и находят её. Однако оказывается, что самые богатые нефтью места находятся на земле Конроя, и на них живут местные золотоискатели. Они не хотят покидать свою землю. Конрой поначалу обещает им, что их никто не тронет, но после поддаётся уговорам жены шантажируемой Дамфи.

Конрой пытается отступиться и сохранить землю своих друзей. Дамфи подсылает убийц, но те, по ошибке, расстреливают беременную супругу Конроя. Концерн Конроя скупает еще более могущественный предприниматель Тротт. Он дает понять Дамфи, что знает о его преступном прошлом и в любой момент может сдать его правосудию. В итоге люди Тротта сжигают и разрушают нефтяной промысел Дамфи. Конрой решает вернуться к старательскому ремеслу.

В ролях 
 Донатас Банионис — Габриэль Конрой, старатель (озвучивает Александр Демьяненко)
 Мирча Верою — Джек Гемлин, профессиональный карточный игрок (озвучивает Анатолий Кузнецов)
 Людмила Сенчина — Жюли Прюдом, певица из кабаре
 Мария Плоае — Долорес Дамфи, супруга Питера Дамфи и любимая Гемлина (озвучивает Валентина Талызина)
 Леонид Броневой — Питер Дамфи, предприниматель
 Лев Дуров — Счастливчик Чарли, подручный Дамфи
 Всеволод Абдулов — Генри Йорк, молодой журналист
 Ференц Бенце — Гарри, стрелок (озвучивает Николай Граббе)
 Ян Сханилец — Жулиан Баррето
 Альгимантас Масюлис — адвокат Старботтл, приятель П. Дамфи (озвучивает Юрий Саранцев)
 Григорий Лямпе — продавец тайн
 Сергей Мартинсон — мистер Тротт
 Олег Жаков — судья Флемминг
 Талгат Нигматулин — Джойс, слуга Д. Дамфи

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владимир Вайншток, Павел Финн
 Режиссёр: Владимир Вайншток
 Оператор: Константин Рыжов
 Художник: Константин Загорский
 Композитор: Георгий Фиртич
 Текст песен: Владимир Высоцкий
 Директор картины: Аркадий Кушлянский

Владимир Вайншток о фильме 
Картина «Вооружён и очень опасен» — вольная композиция по «Калифорнийским рассказам» Брета Гарта — стала для меня органичным продолжением серии экранизаций классиков мировой приключенческой литературы: «Дети капитана Гранта» Жюль Верна, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Всадник без головы» Майн Рида. (...) Авторы сценария Владимир Владимиров и Павел Финн стремились выстроить такой драматический сюжет, который развёртывался бы в своеобразной атмосфере «дикого Запада». Всю эту обстановку мы по крупицам собирали на романтических страницах Брета Гарта, где в лихорадочных поисках золота и нефти с особой силой обнажились характеры.

Съёмки 
Натурные съёмки проходили в Крыму, у Белой Скалы (или Ак-Кая), где снимались многие фильмы.

Владимир Высоцкий для фильма написал семь текстов, три из которых были положены композитором Г. Фиртичем на музыку и исполнены Людмилой Сенчиной. Предполагалось, что одну из песен исполнит сам автор: 

Сам Высоцкий о фильме «Вооружён и очень опасен» вспоминал на концертах очень редко.

Примечания

Ссылки 
 «Вооружён и очень опасен» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Вестерны СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы СССР 1977 года
Экранизации рассказов